Хотугу-Юрях () — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

 Хотугу-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°51' с. ш. 128°21' в. д..
 Хотугу-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 62°41' с. ш. 123°58' в. д..
 Хотугу-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 62°07' с. ш. 127°07' в. д..

Примечания

См. также 
 Хоту-Юрях